, аборигенне населення Канади
 , французький художник
 Денне
 Пауль-Генріх Дене